Bot eller Bót kan syfta på:

 Botens sakrament – en rituell handling i kristendomen
 Bot – ett straff , se böter
 Bot (program) – ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra operationer

Geografi

Island 

 Bót (vik), Suðurland,

Spanien 

 Bot (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Bot (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona,

Se även
 Agent (program) 
 Intelligent agent

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar